Ciglenica (Popovaca), een dorp in de gemeente Popovača
Ciglenica (Garešnica), een dorp behorende tot de stad Garesnica
Ciglenica Zagorska, een dorp in de gemeente Sveti Križ Začretje
Ciglenica (Trešnjevka), een dorp in de gemeente Trešnjevka - ten noorden van Zagreb